Социалистическая единая партия, укороченное название партий в нескольких государствах мира:
 Социалистическая единая партия (СЕПГ) (нем. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) — немецкая социалистическая марксистско-ленинская партия, существовавшая в Германии в 1946—1990 годах (в западных землях Германии — в 1946—1948 годах).
 Социалистическая единая партия (СЕПР) — российская политическая партия, существовавшая в России с 2002 по 2008 год.
 Социалистическая единая партия — немецкая партия, образованная в ГДР 4 февраля 1990 года из Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), в результате потери последней доминирующего положения в руководстве страны.
 Социалистическая единая партия (Sosialistinen yhtenäisyyspuolue) — финская партия, образована в марте 1946 года, входила вместе с КПФ в Демократический союз народа Финляндии, и распалась в 1955 году.